Брэ́йден Хо́лтби (; 16 сентября 1989; , Альберта, Канада) — канадский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Даллас Старз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Карьера игрока

Ранние годы 
Начинал свою карьеру с выступлений за юниорские команды родного города Ллойдминстер. В 2006 году начал играть в «Саскатун Блэйдс», выступающем в Западной хоккейной лиге (WHL). За свой последний сезон в «Блэйдс» он одержал 40 побед в 61 игре.

Профессиональная карьера

Вашингтон Кэпиталз  
На драфте НХЛ 2008 года Холтби был выбран в четвёртом раунде под общим 98-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз». С 2009 года он начал выступать за фарм-клуб «Херши Беарс» в АХЛ и «Саут Каролина Стингрейс» в ECHL. Играя за «Херши» и «Стингрейс», он добился впечатляющих результатов — 24 победы в 37 играх и 7 побед в 12 играх соответственно.

Брэйден дебютировал в НХЛ 5 ноября 2010 года в игре против «Бостон Брюинз». В том матче он вышел на замену Михалу Нойвирту за 10 минут до конца игры. При счете 3:3 Холтби отразил четыре броска, а «Кэпиталз» забили ещё две шайбы и одержали победу. Спустя два дня он впервые вышел в стартовом составе «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Филадельфия Флайерз», который «столичные» выиграли 3:2 в овертайме. 9 марта 2011 года Холтби провел свою первую в НХЛ игру «всухую» против «Эдмонтон Ойлерз», отразив 22 броска, и был назван игроком недели НХЛ. Несмотря на свои успехи, 27 марта 2011 года хоккеист был вновь отправлен в АХЛ играть за «Херши Беарс».

Вновь сыграть за столичную команду ему удалось лишь в последней игре сезона 2011—12, так как основной и резервный голкиперы — чехи Томаш Вокоун и Михал Нойвирт — были травмированы и даже пропускали первые матчи за Кубок Стэнли. В 2012 году Холтби вышел в стартовом составе «столичных» на первую игру серии плей-офф против «Бостон Брюинз», которая была проиграна 0:1. В следующей игре серии хоккеист отразил 43 броска из 44, что помогло «Кэпиталз» одержать победу — 2:1. Главный тренер команды Дейл Хантер решил выпустить Брэйдена в стартовом составе и на следующую игру, несмотря на то, что основные вратари восстановились после травм. В результате Холтби отыграл за столичный клуб все 7 матчей первого раунда плей-офф и помог команде выйти в полуфинал, став настоящей сенсацией серии. На играх полуфинала с «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэйден вновь занял место в воротах «Кэпиталз». Эту серию «столичные» проиграли и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли. Результат Холтби в плей-офф 2012 года составили 7 побед в 14 играх и 93,5 % отбитых бросков.

25 февраля 2013 года Холтби продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на два года; сумма сделки составила $ 3,7 млн.

9 января 2015 года Брэйден обновил рекорд клуба по количеству матчей, проведенных подряд — игра с «Филадельфией» стала для вратаря 23-й в регулярном чемпионате 2014-15. Начиная с матча против «Аризона Койотис» 19 ноября, Холтби выходил на лёд в каждой игре. Таким образом, голкипер превзошёл достижение вратаря «Кэпиталз» Уэйна Стивенсона, установленное в сезоне-1979—80. Канадец продолжал выходить на лёд и в последующих четырёх матчах, вплоть до игры с «Нэшвилл Предаторз» 17 января, ставшей для него 27-й подряд. Холтби провёл в регулярном сезоне 2014—15 73 игры и одержал 41 победу, причём 9 из них — всухую. Тем самым он повторил сразу три клубных рекорда «Вашингтон Кэпиталз» — рекорды по числу матчей и побед, установленные Олафом Кёльцигом в сезоне 1999—2000 и рекорд по числу сухих игр, установленный Джимом Кэри в сезоне 1995—96. Кроме того, Брэйден установил новый рекорд клуба по числу отражённых бросков — 1887 (лучший результат среди вратарей лиги в сезоне по этому показателю). В 13 матчах плей-офф Брэйден одержал 6 побед с показателями 94,4 % отбитых бросков и 1.71 шайб за игру.

24 июля 2015 года Холтби подписал с «Кэпиталз» новый 5-летний контракт на сумму $ 30,5 млн.

В ноябре и декабре 2015 года Брэйден был назван второй звездой месяца. Он выиграл 9 из 10 декабрьских матчей, отражая 94,7 % бросков и пропуская 1,69 гола за игру.

9 апреля 2016 в матче с «Сент-Луисом» Холтби одержал свою 48-ю победу в регулярном чемпионате и повторил рекорд лиги, установленный Мартином Бродёром в сезоне 2006-07. Для этого достижения Брэйдену потребовалось 66 матчей, тогда как Бродёр установил свой рекорд, проведя в сезоне 78 матчей. По итогам сезона Холтби был признан лучшим вратарём регулярного чемпионата и получил «Везина Трофи».

Регулярный сезон 2017—18 Холтби провёл довольно слабо, отразив лишь 90,7 % бросков и пропуская почти 3 шайбы за матч. В концовке чемпионата он проиграв конкуренцию Филиппу Грубауэру и начал плей-офф как запасной голкипер. Но уже во втором матче серии против «Коламбус Блю Джекетс» по ходу игры Холтби заменил Грубауэра и до конца плей-офф стал основным голкипером команды. В финале Восточной конференции Брэйдэн «засушил» 6 и 7 матчи серии против «Тампы», позволив «Вашингтону» выиграть серию со счётом 4–3 и впервые с 1998 года выйти в финал розыгрыша. В финальной серии против «Вегас Голден Найтс» Холтби сыграл надёжнее вратаря соперников Флёри. За две минуты до конца второго матча серии при счёте 3:2 в пользу «Вашингтона» голкипер «Кэпиталз» отбил клюшкой бросок Алекса Така в пустой угол ворот, совершив сейв, который партнёры по команде и комментаторы назвали сейвом года, а сам Холтби — сэйвом всей его жизни. 7 июня Брэйдэн Холтби вместе с «Вашингтоном» выиграл свой первый Кубок Стэнли. В целом в 23 матчах плей-офф он отразил 92,2 % бросков, пропуская в среднем 2.16 шайб за игру.

6 марта 2019 года в матче с «Филадельфией Флайерс» Холтби одержал свою 250-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. На это ему потребовалось 409 матчей, быстрее него такого результата достиг только Кен Драйден .

Ванкувер Кэнакс 
После окончания сезона 2019/20 стал свободным агентом. 9 октября 2020 года подписал двухлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс»; сумма сделки составила $ 8,6 млн. В сезоне 2020/21 голкипер провёл 21 матч (7 побед, 11 поражений, 3 поражения в овертайме) с коэффициентом надёжности 3,67 и 88,9 % отражённых бросков. 27 июля 2021 «Ванкувер» выставил Холтби на драфт отказов и выкупил его контракт.

Даллас Старз 
28 июля 2021 подписал однолетний контракт с Даллас Старз на сумму $2 млн.

Международная карьера 
В 2007 году Холтби получил вызов в молодёжную сборную Канады на Чемпионат мира среди юниоров до 18 лет, в составе которой провёл 1 матч.

Был включён в состав сборной Канады на Кубке мира 2016 года, но не провёл на турнире ни одного матча.

Личная жизнь 
Женат на Бренди Холтби, есть сын Бенджамен и дочь Белль.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные 

АХЛ

НХЛ

Международные

Личные 

Юниорская карьера

ECHL

АХЛ

НХЛ

Рекорды

НХЛ 
 Наибольшее количество побед в одном сезоне — 48 в сезоне 2015/16 (совместно с Мартином Бродёром в сезоне 2006/07)

«Вашингтон Кэпиталз» 

 Наибольшее количество сыгранных матчей в одном сезоне среди вратарей — 73 в сезоне 2014/15 (совместно с Олафом Кёльцигом )
 Наибольшее количество сыгранных матчей подряд в одном сезоне среди вратарей — 23 в сезоне 2014/15
 Наибольшее количество поражений в овертайме в одном сезоне — 11 в сезоне 2014/15 (совместно с Олафом Кёльцигом )
 Наибольший процент отражённых бросков в одном сезоне (для вратарей, отыгравших не менее 20-и матчей) — 92.5 в сезоне 2016/17
 Наибольшее количество отражённых бросков в одном сезоне — 1887 в сезоне 2014/15
 Лучший коэффициент надёжности в сезоне — 2.07 в сезоне 2016/17
 Наибольшее количество «сухих матчей» в одном сезоне — 9 в сезонах 2014/15, 2016/17 (совместно с Джимом Кэри )
 Наибольшее количество «сухих матчей» за карьеру — 35 (2010—20) (совместно с Олафом Кёльцигом )
 Наибольший процент отражённых бросков за карьеру (для вратарей, отыгравших не менее 250-и матчей) — 91.6 (2010-20)
 Лучший коэффициент надёжности за карьеру (для вратарей, отыгравших не менее 250-и матчей) — 2.53 (2010-20)

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Саскатун Блэйдз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Саут Каролина Стингрейс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Даллас Старз»
Обладатели Везина Трофи
Обладатели Уильям М. Дженнингс Трофи
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»